A 2015-ös sakkvilágkupa a 2016-os sakkvilágbajnokság versenysorozatának egyik kvalifikációs versenye volt, amelyet 2015. szeptember 10. – október 5. között rendeztek Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. A zónaversenyekről továbbjutott, illetve más eredményeik alapján kiemelt 128 versenyző mérkőzött egyenes kieséses verseny formájában az első két helyért, amely a világbajnokjelöltek versenyére való továbbjutást jelentette.

A versenyt az orosz Szergej Karjakin nyerte, miután a döntőben rájátszás után 6–4 arányban legyőzte honfitársát Peter Szvidlert.

Előzmények 
A világkupán való részvételre kvalifikációt az alábbi versenyeken lehetett szerezni:
WC: a 2013-as sakkvilágkupa elődöntősei (4 fő);
WWC: a női sakkvilágbajnok (1 fő);
J13 és J14: a 2013. és a 2014. évi junior sakkvilágbajnok (2 fő);
R: a 2014. február és 2015. január közötti átlag-Élő-pontszám alapján (19 fő);
E14 és E15: a 2014. és a 2015. évi Európa-bajnokság alapján (23–23 fő);
AM14 és AM15: a 2014. évi és a 2015. évi amerikai kontinensbajnokság eredményei alapján (4–4 fő)
AS14 és AS15: a 2014. évi és a 2015. évi Ázsia-bajnokság eredményei alapján (5–5 fő);
AF: a 2015. évi Afrika-bajnokság eredménye alapján (2 fő);
Z2.1 (USA bajnoksága) (5), Z2.2 (Kanada bajnoksága) (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (Óceánia bajnoksága) (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1)  zónaversenyek eredményei alapján;
ACP: a 2014. évi ACP Tour azon legjobb helyezést elért versenyzője, aki a fentebbi versenyeken nem kvalifikálta magát (1 fő);
PN: a FIDE-elnök szabadkártyája (5 fő);
ON: a szervező bizottság szabadkártyája (4 fő).

A zónaversenyek 

0.0 zóna a Professzionális Sakkozók Egyesületének szabadkártyája
A Professzionális Sakkozók Egyesülete (Association of Chess Professionals, ACP) 2014. évi versenysorozatán (ACP Tour) szerezhető pontok alapján az a versenyző, aki a legtöbb pontot szerezte, és más módon nem szerzett kvalifikációt a 2015. évi sakkvilágkupára, az ACP szabadkártyájával vehetett azon részt. A 2014. évi ACP Tour végeredménye alapján a versenysorozat 12. helyezettjeként a francia Romain Edouard kapta a szabadkártyát.

1.0 zóna 2014. és 2015. évi egyéni Európa-bajnokságok 
A 2014. évi egyéni sakk-Európa-bajnokságot 2014. március 2−15. között Jerevánban rendezték. A versenyen 259 résztvevő indult. A verseny első 23 helyezettje, köztük a magyar Balogh Csaba szerzett kvalifikációt a világkupára.A 2015. évi Európa-bajnokságot 2015. február 23−március 8. között Jeruzsálemben rendezték. A versenyről az előző évben kvalifikációt szerzettek mellett újabb 23 versenyző szerezhetett jogot a világkupán részvételre. A korábban már kvalifikációt szerzett versenyzők figyelembe vételével az első 30 helyezett vehetett részt a sakkvilágkupán.

1.7 Balti zóna
A Balti zóna három versenyből álló sorozat volt, amelyet a balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) versenyzői részére tartottak. A versenyeken ugyanaz a 12 versenyző vehetett részt, és a legjobban szereplő versenyző a FIDE elnök szabadkártyájával vehetett részt a világkupán. Az első versenyre 2014. június 6−12. között a lettországi Liepajában, a másodikra 2014. november 19−26. között a litvániai Vilniusban, a harmadikra 2015. január 12−19. között az észtországi Tallinnban került sor. Mindhárom versenyt a lett Igor Kovalenko nyerte, így ő szerzett jogot a világkupán való indulásra.

1.10 zóna Larnaca
A ciprusi Larnacán rendezett 1.10 zóna versenyén 12 résztvevő körmérkőzéses alapon küzdött a FIDE elnök szabadkártyájáért, amely a világkupán való részvételre jogosított. A versenyre 2014. április 24−30. között került sor, amelyet a luxemburgi Michael Wiedenkeller nyert meg.

2.0 zóna Amerika kontinensbajnoksága (2014 és 2015)
Amerika 2014. évi kontinensbajnokságát 2014. október 18−26. között rendezték Brazíliában Praia de Pipa városában. A versenyen 200 fő indult, és az első négy helyezett szerzett jogot a világkupán való indulásra. Az élen hatos holtverseny alakult ki, ezért a négy továbbjutó hely eldöntése érdekében rájátszásra került sor. A rájátszás eredményeként a négy továbbjutó: Isan Reynaldo Ortiz Suárez (Kuba), Julio Granda Zuniga (Peru), Rafael Leitao (Brazília) és Amuel L. Shankland (Amerikai Egyesült Államok).A 2015. évi amerikai kontinensbajnokságra 2015. május 14−25. között került sor Uruguay fővárosában, Montevideóban. A 153 résztvevő közül a versenyről az előző évben kvalifikációt szerzettek mellett még 4 versenyző szerezhetett jogot a világkupán részvételre. Az élen holtversenyben végzett Sandro Mareco (Argentína) és Yuniesky Quezada (Kuba) mögöttük a 3−10. helyen nyolcas holtverseny alakult ki. Tekintettel arra, hogy a győztes Sandro Mareco, továbbá a nyolcas holtversenyben levő versenyzők közül még ketten (Deysi Cori és Granda Zuniga) már rendelkeztek kvalifikációval , ezért hat versenyző között került sor rájátszásra a továbbjutást jelentő további három helyért. Ez végül Eduardo Iturrizaga (Venezuela), Federico Perez Ponsa (Argentína) és Anton Kovalyov (Kanada) számára sikerült.

2.1 zóna Az Amerikai Egyesült Államok bajnoksága
Az Amerikai Egyesült Államok 2015. évi bajnokságát Saint Louisban játszották 2015. április 1−12. között, amelyről öt versenyző szerezhetett kvalifikációt. A 12 résztvevő közötti körmérkőzés végén az első öt helyezett között két versenyző, a bajnok Nakamura Hikaru és a harmadik helyezett Wesley So már kvalifikációval rendelkezett, ezért az 5−7. helyen előállt holtverseny eldöntésére nem volt szükség, mert a második helyezett Ray Robson, a negyedik Alexander Onischuk és az ötödik Samuel Sevian mellett a hatodik helyezett Gata Kamsky és a hetedik Varuzhan Akobian is továbbjutott.

2.2 zóna Kanada bajnoksága
Kanada 2015. évi bajnokságát 2015. július 10−16. között Guelphben rendezték. A 44 résztvevő kilenc fordulós svájci rendszerben mérte össze az erejét az egy kvalifikációs helyért. Az élen hármas holtverseny alakult ki, ezért az első helyet rájátszás során döntötték el. A rájátszást Tomas Krnan nyerte, így ő szerezte meg a bajnoki címet, valamint a világkupán való részvétel lehetőségét.

2.3 zóna La Libertad (Ecuador)
A 2.3 zóna versenyére 2015. március 31−április 6. között az ecuadori La Libertadban került sor. A versenyen 15 résztvevő indulhatott, közülük az első két helyezett, Lázaro Bruzón és Ermes Espinoza Veloz szerzett kvalifikációt.

2.4 zóna Lima (Peru)
A 2.4 zóna versenyét Peru fővárosában, Limában rendezték 2015. május 4−10. között rendezték 21 versenyző részvételével, akik 9 fordulós svájci rendszerű versenyen mérték össze tudásukat. A versenyről az első két helyezett szerezhetett kvalifikációt a világkupára, ami a perui Deysi Cori és a brazil Alexandr Fier számára sikerült.

2.5 zóna Asunción (Paraguay)
A 2.5 zóna versenyéről, amelyet 2015. április 27−május 3. között rendeztek a paraguayi Asunciónban, az első két helyezett szerezhetett kvalifikációt a világkupára. A 40 résztvevő kilenc fordulós svájci rendszerű versenyén az argentin Sandro Mareco győzött. A 2−5. helyen holtverseny alakult ki, és közülük a világkupán való szereplés jogát a rájátszásban a chilei Cristobal Henriquez Vilagra szerezte meg.

3.0 zóna Ázsia 2014. és 2015. évi kontinensbajnoksága
Ázsia 2014. évi kontinensbajnokságára 2014. április 17−25 között került sor az Egyesült Arab Emírségekben, Sharjahban. A versenyen 64 résztvevő 9 fordulós svájci rendszerű versenyen mérkőzött, amelyről öt fő kvalifikálhatta magát a világkupára. A versenyt Ju Jang-ji, a 2014. évi junior sakkvilágbajnok nyerte, aki ezzel az eredményével szerzett kvalifikációt. Így rajta kívül további öten: az indiai Baskaran Adhiban, a kínai Ni Hua, az üzbég Rusztam Kaszimdzsanov, a kínai Ven Jang és az Egyesült Arab Emírségbeli Salem Saleh jutottak tovább a 2015. évi sakkvilágkupára.Ázsia 2015. évi kontinensbajnokságát is az Egyesült Arab Emírségek rendezte 2015. augusztus 2−12. között Al-Ainban. A 83 versenyző közül öt szerezhetett kvalifikációt azokon kívül, akik ezzel még nem rendelkeztek. A versenyt az Egyesült Arab Emírségbeli Salem Saleh nyerte, aki az előző évi kontinensbajnokságon elért eredménye alapján, valamint az indiai S. P. Sethuraman, aki a 3.7 zónából már a világkupa résztvevőjének számított. Rajtuk kívül továbbjutott: az indiai Surya Sekhar Ganguly és Vidit Santosh Gujrathi, a kínai Csou Csien-csao, az iráni Parham Magshoodloo és az indiai Lalith Babu.

3.1 zóna Muscat (Oman)
A 3.1 zóna versenyének az omani Muscat adott otthont, ahol 2015. május 17−24 között 14 versenyző 9 fordulós svájci rendszerű versenyen mérte össze erejét, és egy fő szerezhetett kvalifikációt. A versenyt az iráni Pouya Idani nyerte, így ő is a világkupa résztvevője lehetett.

3.2 zóna Nagarkot (Nepál)
A nepáli Nagarkotban rendezett zónaversenyre 2015. március 27−április 1. között került sor. A versenyen résztvevő 33 versenyző 9 fordulós svájci rendszerű versenyen mérte össze erejét, és a győztes Ziaul Rahman (Banglades) szerzett kvalifikációt a 2015-ös világkupára.

3.3 zóna Ho Si Minh-város (Vietnam)
A 3.3 zóna versenyét Vietnamban, Ho Si  Minh-városban 2015. március 7−15. között rendezték. A versenyről, amelyen 44 résztvevő indult, ketten szerezhettek kvalifikációt a világkupán való részvételre. Ez két vietnami versenyzőnek Le Quang Liemnek és Nguyen Ngoc Truong Sonnak sikerült.

3.4 zóna Khoja Obi Garm (Tadzsikisztán)
A Tadzsikisztánban megrendezett 3.4 zóna versenyéről két fő juthatott tovább a világkupára. A 35 résztvevő 9 fordulós svájci rendszerű versenyen vett részt, amelyet a kazah Rinat Jumabayev nyert meg, a második helyet a türkmén Yusup Atabayev szerezte meg.

3.5 zóna Zhognshan (Kína)
A 3.5 zóna versenyét a kínai Zhongshanban rendezték 2014. október 26−november 5. között. A versenyről ketten szerezhettek kvalifikációt a világkupán való részvételre. Az 54 résztvevő 11 fordulós svájci rendszerű versenyén ez a kínai Vei Ji és Csao Csün számára sikerült.

3.6 zóna Óceánia bajnoksága
A 3.6 zónába tartozó Óceánia bajnokságát 2015. július 4−10. között az ausztráliai Cammerayban rendezték. A 103 résztvevő kilenc fordulós versenyén az első helyen holtverseny alakult ki Brodie McClymont és Max Illingworth között, és a rájátszásban az utóbbi versenyző harcolta ki a továbbjutást.

3.7 zóna India bajnoksága
Az 52. India bajnokság döntőjét 2014. december 5−18. között rendezték meg Kottayamban. A 13 résztvevő körmérkőzésen mérte össze tudását, és közülük az első helyet megszerző S. P. Sethuraman vívta ki magának a világkupán való részvétel jogát.

4.0 zóna 2015. évi Afrika kontinensbajnokság
Az afrikai kontinens 2015. évi bajnokságára 2015. május 2−10. között Kairóban került sor. A versenyen 32 versenyző indult, akik közül a 9 fordulós svájci rendszerű versenyen ketten szerezhettek kvalifikációt a világkupára. Az első helyen holtversenyben végzett két egyiptomi versenyző: Bassem Amin és Ahmed Adly, ők ketten jutottak tovább. A bajnok Bassem Amin lett.

4.1 zóna Hammamet (Tunézia)
A 4.1 zóna versenyét a tunéziai Hammametben rendezték 2015. március 25−április 1. között. A versenyen négy országból 28 versenyző vett részt, és küzdött az egy továbbjutó helyért a világkupára. Az első helyen két tunéziai versenyző között holtverseny alakult ki, ami után a rájátszást Amir Zaibi nyerte, ami egyben a kvalifikációt jelentette számára.

4.2 zóna Kampala (Uganda)
A 4.2 zóna versenyére 2015. április 17−26. között került sor az ugandai Kampalában. A versenyen 10 ország résztvevői 9 fordulós svájci rendszerű versenyen küzdöttek a világkupán való részvételre jogosító első helyért. A győzelmet, és ezzel a kvalifikációt az ugandai Arthur Ssegwanyi szerezte meg.

4.3 zóna Limbe (Malawi)
A 4.3 zóna versenyén, amelyet 2015. április 17−6. között rendeztek Malawiban, hét ország 34 versenyzője vett részt, hogy megszerezze a kvalifikációt a világkupára. A 9 fordulós svájci rendszer versenyt a zambiai Richmond Phiri nyerte 8,5 ponttal.

4.4 zóna Lomé (Togo)
A 4.4 zóna versenyének helyszíne a togói Lomé volt, ahol hét ország 36 versenyzője küzdött 2015. március 13−22. között a továbbjutásért a világkupára. Az első helyet, és ezzel a kvalifikációt a nigériai Oladapo Adu szerezte meg.

A résztvevők
A részvételre jogosultak közül csak Magnus Carlsen és Visuvanátan Ánand nem vett részt a versenyen. A világbajnokjelöltek versenyén való részvételre már kvalifikációt szerzett amerikai Fabiano Caruana és Nakamura Hikaru is indult, a rajtlistát a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov vezette. A címvédő az orosz Vlagyimir Kramnyik volt.

A nevek mellett a zárójelben levő rövidítés az előzményekben felsorolt kvalifikációs verseny tipusát jelzi. A résztvevők nemzetközi nagymesterek, kivéve ha a nevük után IM (nemzetközi mester) vagy FM (FIDE-mester) szerepel.

, 2816 (R)
, 2814 (R)
, 2808 (R)
, 2793 (R)
, 2779 (R)
, 2777 (WC)
, 2771 (R)
, 2770 (R)
, 2765 (R)
, 2759 (E14)
, 2753 (R)
, 2747 (WC)
, 2741 (R)
, 2740 (R)
, 2740 (R)
, 2739 (R)
, 2738 (ON)
, 2736 (R)
, 2735 (R)
, 2733 (E14)
, 2731 (WC)
, 2726 (J13)
, 2726 (R)
, 2725 (Z3.5)
, 2724 (E14)
, 2723 (E14)
, 2720 (WC)
, 2719 (R)
, 2714 (R)
, 2713 (AS14)
, 2710 (E14)
, 2710 (E15)
, 2705 (R)
, 2705 (E15)
, 2704 (AS14)
, 2702 (PN)
, 2699 (Z3.3)
, 2699 (E15)
, 2690 (E14)
, 2689 (E15)
, 2680 (Z2.1)
, 2678 (E15)
, 2673 (E14)
, 2673 (E14)
, 2671 (E14)
, 2671 (PN)
, 2670 (Z2.1)
, 2669 (E14)
, 2667 (E15)
, 2665 (E15)
, 2664 (E15)
, 2663 (AM14)
, 2662 (Z3.3)
, 2662 (Z2.1)
, 2661 (E14)
, 2661 (E14)
, 2660 (PN)
, 2659 (E14)
, 2659 (Z2.3)
, 2659 (E14)
, 2658 (E14)
, 2658 (E15)
, 2655 (AM14)
, 2655 (E15)

, 2654 (E14)
, 2653 (E15)
, 2651 (ON)
, 2649 (E15)
, 2644 (ON)
, 2644 (AS15)
, 2643 (AS14)
, 2643 (AM15)
, 2642 (E15)
, 2640 (AF)
, 2639 (E15)
, 2637 (E15)
, 2636 (Z2.4)
, 2635 (Z3.7)
, 2635 (Z2.1)
, 2635 (E14)
, 2634 (ACP)
, 2633 (E14)
, 2632 (AM14)
, 2631 (AS15)
, 2631 (E15)
, 2626 (E14)
, 2625 (AM15)
, 2624 (PN)
, 2624 (E15)
, 2622 (E14)
, 2621 (ON)
, 2621 (E15)
, 2618 (AS14)
, 2616 (Z3.5)
, 2616 (AM15)
, 2614 (E14)
, 2607 (E15)
, 2607 (J14)
, 2605 (Z2.5)
, 2603 (E15)
, 2601 (E14)
, 2600 (AS15)
, 2600 (Z3.4)
, 2595 (E15)
, 2595 (AS14)
, 2591 (AF)
, 2589 (E14)
, 2577 (AM14)
, 2570 (AS15)
, 2568 (Z3.1)
, 2563 (AM15)
, 2553 (Z2.1)
, 2547 (E15)
, 2528 (WWC)
, 2514 (Z3.6)
, 2511 (Z2.5)
, 2509 (Z3.2)
, 2495 (Z2.3)
, 2491 (E15)
, 2453 (PN)
, 2436 (Z2.2)
, 2428 (Z3.4)
, 2421 (Z2.4)
, 2416 (AS15)
, 2357 (Z4.2)
, 2330 (Z4.1)
, 2291 (Z4.3)
, 2241 (Z4.4)

A verseny szabályai 
A mérkőzések két játszmából álltak (kivéve a döntőt, amely négy játszmából). A versenyzőknek 90 perc és még 30 perc állt rendelkezésre a játszma befejezésére, és az első lépéstől kezdve lépésenként 30 másodperc többletidőt kaptak. Egyenlőség esetén két rapidjátszma következett 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ekkor sem született döntés, akkor két rövidített rapidjátszmára került sor 10 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha továbbra is egyenlőség állt fenn, akkor két villámjátszma következett 5 perc gondolkodási idővel és lépésenként 3 másodperc többletidővel. Ha még a villámjátszmák után is egyenlő volt az állás, akkor egy armageddonjáték következett, amelyben világosnak 5 perc, sötétnek 4 perc állt rendelkezésre, amelyben a 61. lépéstől 3 másodperc többletidőt kaptak, és döntetlen esetén sötét lett győztesnek kihirdetve.

A díjazás

1–4. fordulók

1. szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

Az 5-7. forduló

A döntő 
A világkupa döntője négy hagyományos időbeosztású játszmából állt. Az eredmény a negyedik játszmát követően döntetlen lett, ezért rájátszások következtek. A két 25 perces, valamint a két 10 perces rapidjátszma nem hozott döntést, a két 5 perces villámjátszmát Szergej Karjakin nyerte, így ő lett a 2015. évi világkupaverseny győztese.

Kapcsolódó szócikkek 
2016-os sakkvilágbajnokság

Jegyzetek

Források 
A világkupa hivatalos honlapja 
World Chess Championship 2015 World Cup

További információk 
World Cup 2015 Hivatalos weboldal

világkupa
Sakkvilágkupák